Рафаэль Обрадор Бургуэра (; 24 февраля 2004, Кампос, Испания) — испанский футболист, защитник клуба «Реал Мадрид».

Клубная карьера 
Обрадор — воспитанник клубов «Кампос» и «Мальорка». 19 июля 2020 года в матче против «Осасуны» он дебютировал в Ла Лиге. В том же году Рафаэль перешёл в «Реал Мадрид», где начал выступать за молодёжную команду.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Мальорка»